Op deze pagina worden de resultaten en selecties van FC Utrecht in Eredivisie 2011/12 weergegeven.

Selectie

Analyse selectie

Transfers 
Voor alle transfers bekijk: Eredivisie 2011/12 (mannenvoetbal)/Transfers zomer en Eredivisie 2011/12 (mannenvoetbal)/Transfers winter

Wedstrijden

Eredivisie

KNVB Beker

Statistieken

Goals

Alle statistieken

Zie ook 
 FC Utrecht Vrouwen in het seizoen 2011/12

2012
Utrecht